Операция може да се отнася за:

 Хирургична операция – механично въздействие върху тъкани и органи с цел лечение
 Военна операция – координирани военни действия на дадена държава, в отговор на определена ситуация
 Математическа операция
 Унарна операция
 Бинарна операция